Notch, bijnaam van Markus Persson (1979), een Zweeds miljardair
Notch (musicus) (1973)
 SV Notch, een Surinaamse voetbalclub
 Top Notch, een Nederlands muzieklabel